Bloedserieus (actie)
Bloedserieus (rappers), een rapformatie